Российский атлас, из сорока четырёх карт состоящий и на сорок два наместничества империю разделяющий — большой настольный атлас справочного характера, изданный в 1792 году и дополненный в 1793—1795 годах. Второй, после академического атласа 1745 года официальный атлас Российской империи. Отражает административное устройство, установившееся после проведения губернской реформы Екатерины II в 1775—1785 годах. Целью атласа было дать пространственную характеристику империи и её природных условий, показать административные территории и их политическое и экономическое значение в жизни страны и её историческом прошлом.

Со вступлением на престол в 1796 году Павла I административно-территориальное деление Российской империи претерпело значительные изменения. В этой связи, в 1800 году на основе атласа 1792 года был создан «Российский атлас из сорока трёх карт состоящий и на сорок одну губернию Империю разделяющий».

Издательство 
Санкт-Петербург: Географический департамент Кабинета Е.И.В.

Сочинитель А. Вильбрехт
гравировка Алексей Савинков, И. Леонов;
вырезка Т. Михайлов

Содержание и оформление 
Атлас состоит из титульного листа, реестра карт, одной общей (генеральной) карты Российской империи и 44 карт для 42 административных территорий (Иркутская губерния представлена на двух картах, карта Екатеринославского наместничества дополнялась «Картой новоприобретённой области от Порты Отомаской и присоединённой к Екатеринославскому наместничеству»). В период с 1793 года (после Второго раздела Польши) по 1795 года (упразднение Изяславского наместничества и формирования на его основе Волынского и Подолького наместничества) к атласу была добавлена Карта новоприобретённых Россией от Польши Земель, в которую вошли Минская, Изяславская и Брацлавская губернии. На титульном листе все административные территории обозначены как «наместничества», однако по состоянию на 1792 год Российская империя состояла фактически из 38 наместничеств, 3 губерний плюс  области (Таврической) на правах наместничества, что отображено в заголовках карт. Позднее в 1796 году в атлас была добавлена Карта Киргиз-Кайсацкой Степи.

Атлас давал сведения о густоте и характере населённых пунктов (10 видов), рельефе (холмиками), разработках полезных ископаемых, растительности, с подразделением на лиственные, смешанные, хвойные леса и кустарники . Гидрография была дана в отдельных случаях до ручьев, показаны болота. При этом дороги нанесены не были. Карты имеют разный масштаб и сгруппированы по климатическим зонам. В отличие от атласа 1745 года, данное издание не содержит списка условных обозначений, таблицы астрономических опорных пунктов и предисловия, рассказывающего об истории и методах создания атласа.

Каждый лист атласа украшен сюжетным картушем, отражающим политическую, экономическую и историческую характеристику административной территории в жизни Российской империи. В картушах используются образы античных богов (Афины, Геракла, Гермеса, Ареса, Артемиды и других), а также традиционных символов — рога изобилия (символ богатства), орла (смелость и разум), пирамиды (знак памяти о государях) и других. В сюжете часто используются «путти» — младенцы, занятые характерной для данной территории работой, и дети-ангелы, подчёркивающие важность выполняемой работы. Помимо символических изображений в картушах использовались и реалистичные изображения орудий труда. Кроме сюжетных картушей, атлас содержит два декоративных: на врезке «Карта, представляющая часть западного берега Америки» общей карты Российской империи и на «Карте новоприобретённой области от Порты Отоманской к Екатеринославскому наместничеству».

Состав атласа 

 Карта С.-Петербургской губернии
 Карта Новгородского наместничества
 Карта Тверского наместничества
 Карта Псковского наместничества
 Карта Рижского наместничества
 Карта Ревельского наместничества
 Карта Выборгского наместничества
 Карта Олонецкого наместничества
 Карта Архангельского наместничества
 Карта Вологодского наместничества
 Карта Ярославского наместничества
 Карта Костромского наместничества
 Карта Вятского наместничества
 Карта Пермского наместничества
 Карта Тобольского наместничества
 Карта Московской губернии
 Карта Смоленского наместничества
 Карта Полотского наместничества
 Карти Могилевского наместничества
 Карта Черниговского наместничества
 Карта Новгород-Северского наместничества
 Карта Харьковского наместничества
 Карта Курского наместничества
 Карта Орловского наместничества
 Карта Калужского наместничества
 Карта Тульского наместничества
 Карта Рязанского наместничества
 Карта Владимирского наместничества
 Карта Нижегородского наместничества
 Карта Казанского наместничества
 Карта Пензенского наместничества
 Карта Тамбовского наместничества
 Карта Воронежского наместничества
 Карта Саратовского наместничества
 Карта Симбирского наместничества
 Карта Уфимского наместничества
 Карта Колыванского наместничества
 Карта представляющая западную часть Иркутской губернии
 Карта представляющая восточную часть Иркутской губернии
 Карта Киевского наместничества
 Карта по приобретённой области от Порты Оттоманской и присоединённой к Екатеринославскому наместничеству
 Карта Кавказского наместничества и Земли Войска Донского
 Карта Таврической области
 Карта Новоприобретённых Россией от Польши Земель
 Карта Киргиз-Кайсацкой Степи

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества империю разделяющий. — СПб.: Сочин: гравир. и печат. при Горном училище, 1792 на сайте Руниверс

Атласы Российской империи